Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie
 Muzeum Historii Naturalnej na Malcie